Округ Санта-Круз ():
 Санта-Круз (округ, Аризона)
 Санта-Круз (округ, Калифорния)

См. также 
 Сент-Крой (округ)